

Astronomia
 24658 Misch – asteroide della fascia principale

Persone
 Carl E. Misch – odontoiatra statunitense
 Georg Misch – filosofo tedesco
 Rochus Misch – militare tedesco